Гад () — персонаж Ветхого Завета, один из библейских пророков.

Гад был другом царя Давида, в Библии его называют «пророком и прозорливцем Давидовым». В период, когда Давид спасался от преследований Саула, Гад помогал ему советами ( и др.). После того как Давид стал царём Израиля, Гад вошёл в число его советников и руководил; вместе с пророком Нафаном организовывал служение левитских певцов и музыкантов (). После проведённой Давидом переписи населения Гад явился к нему, чтобы возвестить о наказании Господнем за этот поступок ().

Согласно Первой книге Паралипоменон (), Гад, наряду с пророками Самуилом и Нафаном, записывал дела царя Давида, в связи с чем его считают одним из возможных авторов Первой и Второй книги Царств.

Ссылки 

Персонажи Ветхого Завета
Пророки Ветхого Завета
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения